Józef Kubica (1906-1991), profesor
 Józef Kubica (1944-), polityk
 Józef Kubica, dyrektor generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe